De fantastische avonturen van Isabelle Avondrood, een stripreeks van de Franse striptekenaar Jacques Tardi.
Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (film), de daarop gebaseerd film van Luc Besson